

Gent 
 Anand (maoista), un politburó membre del Partit Comunista de l'Índia
 Viswanathan Anand, excampió del món d'escacs
 Anand (nom),les persones amb el monònim, nom o cognom determinat

Ubicacions 
 Anand, Gujarat, un poble a Gujarat, Índia
 Estació de Ferrocarril d'Anand
 Districte Anand, a Gujarat, Índia
 Anand (circumscripció de Lok Sabha), a Gujarat, Índia
 Universitat d'Agricultura d'Anand, entre les ciutats de Vadodara i Ahmedabad, Gujarat, Índia
 Terminal Anand Vihar, estació de ferrocarril a la localitat d'Anand Vihar Delhi, Índia

Cinema 
 Anand (pel·lícula de 1971), una pel·lícula de bollywood del 1971 amb Rajesh Khanna i Amitabh Bachchan
 Anand (pel·lícula de 1986), una pel·lícula kannada del 1986 amb Shivarajkumar
 Anand (pel·lícula de 1987), una pel·lícula tamil de 1987 amb Prabhu Ganesan i Radha
 Anand (pel·lícula de 2004), una pel·lícula del 2004 telugu amb Raja i Kamalinee Mukherjee

Altres usos 
 Anand Karaj, cerimònia de matrimoni sikh
 Anand Sahib, pregària sikh
 23323 Anand, asteroide del cinturó principal
 AN And, un estel variable
 Anand Cine Service, lloguer i serveis de les unitats de cinema a l'aire lliure